Bojong Wetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bojong Wetan, Cirebon, by, 
 Bojongwetan, Pekalongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar